Ми́ра — может означать:
 Мира — переменная звезда омикрон Кита.
 Мира — пластинка с нанесённым на неё специальным рисунком, использующаяся для определения частотно-контрастной характеристики и разрешающей способности оптических приборов.
 Мира — устройство юстировки меридианного круга.
 Мира — английское, греческое и славянское женское имя.
 Мира — сисла в Исландии.
 Мира — палеолитическая стоянка в Запорожском районе Запорожской области.

Персоны 
 Мира (наст. имя Анна Александровна Аввакумова; род. 1984) — российская и казахстанская певица.
 Мира, Энн (1929—2015) — американская актриса и комик, мать Бена и Эми Стиллеров.
  (наст. имя Мария Мирабела Чисмару, ; род. 1995) — румынская певица.

Топоним 
 Населённые пункты
 Мира — древний город на территории современной Турции, знаменитый, в частности, епископом Николаем, широко известным в православной традиции как Николай Чудотворец.
 Мира — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Коимбра.
 Мира — посёлок в Курганинском районе Краснодарского края России.
 Мира — посёлок в Можайском районе Московской области.

 Водные объекты
 Мира — река в Португалии в округе Бежа, провинция Байшу-Алентежу.

Кино 
 «Мира» — фильм-катастрофа 2022 года, режиссёр Дмитрий Киселёв.

См. также